Boo peut faire référence à :

 Boo, un langage de programmation ;
 Boo!, un groupe musical sud-africain ;
 Boo, un film d'horreur de 2005 d'Anthony C. Ferrante ;
 Boo, une guenon actrice vue notamment dans Incidents de parcours de George Romero (1988) 
 Boo, un personnage de fiction du manga Dragon Ball ;
 Boo, un personnage de fiction de la série de jeu Super Mario ;
 une onomatopée généralement employée pour provoquer un effet de surprise ;
 une abréviation, qui signifie Bootes, Bootis, le nom latin et son génitif de la constellation du Bouvier ;
 Boo.com, une start-up créée en 1998 dont la faillite fut retentissante en 2000 ;
 boo ou boko, une langue mandée parlée au Bénin et au Nigeria ;
 Boo, un personnage de fiction de la franchise Mario.

Toponymie 

 Boo, une localité suédoise ;
 Boo, une entité administrative qui contient la localité de Boo ;
 Boo, un village de la commune d'Aller en Espagne.
 Boô, une ancienne commune des Hautes-Pyrénées.

Patronyme 

 Sigrid Boo (1898-1953), romancière norvégienne.

Code 
BOO peut faire référence à :
 .

Code